У змаганнях на Вімблдонському турнірі 2005 в одиночному розряді серед чоловіків Роджер Федерер завоював свій третій титул чемпіона підряд, перемігши у фіналі Енді Роддіка з рахунком 6–2, 7–6(7–2), 6–4.

Цей турнір став першим для майбутнього 1-го номера рейтингу і дворазового переможця Вімблдона Енді Маррея турніром Великого шолома, на якому він змагався в основній сітці. Він програв у третьому колі Давідові Налбандяну, після того як вів за сетами 2-0; дотепер цей матч залишається єдиним у його кар'єрі коли він програв маючи перевагу у два сети.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2005 Wimbledon Men's Singles draw 

2005 у тенісі‎
Вімблдонський турнір